Por Comedy Central pode estar à procura de:

 Comedy Central, um canal dos Estados Unidos.
 Comedy Central Itália, um canal da Itália.
 Comedy Central Brasil, um canal do Brasil.